Всеволод Лебедев: Лебедев, Всеволод Владимирович (1901—1938) — русский писатель и литературный критик.
 Лебедев, Всеволод Георгиевич (1911—1956) — главный инженер витаминного завода, лауреат Сталинской премии.